Щербако́во — топоним:

Казахстан 
 Щербаково — село в Алтынсаринском районе Костанайской области

Россия 
 Щербаково — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Щербаково — село в Каменском районе Воронежской области.
Щербаково — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Щербаково — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Щербаково — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
 Щербаково — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Щербаково — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Щербаково — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Щербаково — село в Каменском городском округе Свердловской области.
 Щербаково — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Щербаково — деревня в Сладковском районе Тюменской области.

 Щербаково — остановочный пункт на линии Попово — Высоцк Октябрьской железной дороги.